Central Elementary School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Central Elementary School (North Carolina), NRHP-Nr. 72000938
 Central Elementary School (Tennessee), NRHP-Nr. 01000141